Il Gruppo II della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2010. I due vincitori sono ammessi al Gruppo I.

Teste di serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre:
 
 
 
 
 
 
 
 

Formula: 16 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Tutte le squadre prendono parte al torneo fin dal primo turno, gli ottavi di finale, fino a che non rimangono solo due squadre le quali vengono promosse al Group I della zona Euro-Africana. Le 8 squadre sconfitte nel primo turno disputano un turno eliminatorio parallelo fra di loro in cui le 4 sconfitte retrocedono al Group III.

Tabellone

Primo turno

Lituania vs. Regno Unito

Irlanda vs. Turchia

Bulgaria vs. Monaco

Norvegia vs. Slovenia

Portogallo vs. Danimarca

Cipro vs. Egitto

Estonia vs. Ungheria

Macedonia vs. Bosnia-Erzegovina

Secondo turno

Irlanda vs. Lituania

Slovenia vs. Bulgaria

Portogallo vs. Cipro

Estonia vs. Bosnia-Erzegovina

Play-off

Regno Unito vs. Turchia

Monaco vs. Norvegia

Egitto vs. Danimarca

Ungheria vs. Macedonia

Terzo turno

Lituania vs. Slovenia

Portogallo vs. Bosnia-Erzegovina

Voci correlate
Coppa Davis 2010 Zona Euro-Africana Gruppo I
Coppa Davis 2010 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
Coppa Davis 2010 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2010